Boudou puede referirse a: 

 Amado Boudou (1962-), economista y político argentino, vicepresidente de la nación desde el 10 de diciembre de 2011.
 Boudou, comuna de Francia.